Конгрив (англ. Congreve) — английская фамилия.

 Конгрив, Ричард (1818—1899) — aнглийский философ.